El término inglés fuck you es un insulto en inglés que se traduciría por jódete.
También puede referirse a:

 We Are Naglfar - Fuck You! (1995), álbum de la banda sueca de black metal Naglfar.
 «Fuck you» (1999), canción de del rapero estadounidense Dr. Dre.
 «Fuck you» (2009), canción de la cantante británica Lily Allen.
 «F**k you!» o «Forget you» (2010), canción del rapero estadounidense Cee Lo Green.
 Fuck you o fakiu (etc.) es el nombre en globish o inglés global del gesto manual insultante conocido tradicionalmente en español como higa o fica.